Lubień Kujawski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lubień Kujawski
 Lubień Kujawski – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim

 Zobacz też
 Lubień